"Piedra y cielo" puede referirse a:
 Piedra y cielo, volumen de poesía escrito por el español Juan Ramón Jiménez y publicado por primera vez en 1919.
 Piedra y cielo, movimiento cultural poético colombiano aparecido en 1939 inspirado en el libro homónimo de Juan Ramón Jiménez.
 Piedra y cielo, canción del compositor Atahualpa Yupanqui.
 Piedra y cielo, grupo colombiano de rock electrónico.